Балша:

 Топоним
 Балша — село в Болгарии. Находится в Городской области Софии, входит в общину Столична;
 Балша — коммуна в Румынии, жудец Хунедоара;
 Балша — село в Румынии, жудец Хунедоара.

 Персоналии
 Балша I — сербский дворянин, основатель династии Балшичей живший в XIV веке.
 Балша II (ум. 1385) — четвертый князь Зеты.
 Балша III (1387—1421) — пятый и последний правитель княжества Зета из династии Балшичей.

См. также 
 Балш